Simon Yates (wielrenner)
Simon Yates (bergbeklimmer)